Affektiv psykos eller förstämningspsykos är affektiva störningar i psykostillstånd, och kan avse:
 Bipolär sjukdom med psykotiska inslag.
 Psykotisk depression (episodisk eller recidiverande).

Se även
 Hysterisk psykos, även posttraumatisk eller dissociativ psykos.
 Cykloid psykos.
 Organiska psykoser (kan uppträda som affektiva psykoser)
 Drogutlösta psykoser (kan uppträda som affektiva psykoser)

Affektiva störningar
Psykoser